Умный дом может означать:
 Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания.
 Умный дом (Домашняя автоматизация) — система автоматизации личного жилья.
 Умный дом — российская телепрограмма, выходящая на телеканале «Пятница!».